Bella Cup 2008 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2008 z cyklu Bella Cup rozgrywany w dniach 30 czerwca–6 lipca 2008 roku w Toruniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

2008 w polskim sporcie
2008 w tenisie ziemnym
2008